Mahdalyniwka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Mahdalyniwka,  Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Mahdalyniwka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Mahdalyniwka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka